Le mot Réduit peut désigner plusieurs choses :
réduit (nom commun), élément en fortification bastionnée sur un ouvrage extérieur.
fort réduit (nom commun), en fortification bastionnée, fort aménagé en complément ou remplacement d'une citadelle.
 Réduit (nom propre) est une ville de l'Île Maurice.
 Réduit - Petit lieu retranché d'un grand (Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (maçonnerie), Carilian, 1814)